Аделя Кутуя — магистраль в Советском районе Казани. Названа в честь Аделя Кутуя — советского татарского писателя, поэта и драматурга, решением горисполкома от 08.01.1964 № 1. Улица является осью, соединяющей восточную часть города (спальные районы и сеть гипермаркетов) с центром города.

История 
Существовавший долгое время Вознесенский тракт начинался восточнее улицы Зинина, ответвляясь от нынешней улицы Ершова; получил название от имени села Вознесенское, в сторону которого вёл. В 1964 году часть Вознесенского тракта была переименована в улицу Аделя Кутуя.

Улица начиналась от перекрёстка с улицей Красной Позиции, но, со строительством моста, в начале-середине 1980-х годов через железную дорогу Казань-Пассажирская — Дербышки у улицы Достоевского, получила второе начало.

В 2000 году на доме № 16 изготовлена и установлена новая мемориальная доска.

На перекрёстке Аделя Кутуя — Гвардейская до 2006 года было организовано круговое движение, однако затем данное пересечение было реконструировано и превращено в обычный перекрёсток со светофором.

Расположение 
Проходит с северо-запада на юго-восток и имеет достаточно сложную траекторию.

Пересечения с другими улицами 
 Абжалилова
 Красной Позиции
 Гвардейская
 Шуртыгина
 Макаренко
 Седова
 Габдуллы Кариева
 Тулпар
 Бухарская
 Даурская
 Родины

Улица продолжает улицу Достоевского от перекрёстка с улицей Абжалилова. В самом начале улица проходит над участком Горьковской железной дороги Казань-Пассажирская — Дербышки.

Застройка улицы 
На улице расположены жилые, деловые, гаражные комплексы, прочие торговые и общественные здания. Дома представлены различными архитектурными стилями — от «сталинок» до «новостроя». На местах ветхих домов ведётся строительство многоэтажных жилых и офисных зданий.

В районе промзоны улицы предлагалось сформировать зоны высокой интенсивности использования за счёт размещения предприятий высоких технологий, научно-производственных комплексов, деловых функций, объектов обслуживания. Однако к 2013 году работы не велись, более того проезжая часть улицы у промышленных объектов отличалась низким качеством и в некоторых местах, для привлечения администрации, в качестве транспортного средства использовалась резиновая лодка.

Общественный транспорт 
 Автобус: 22, 30, 90 (от начала до пересечения с  Гвардейской улицей), 70 (до пересечения с проспектом Камалеева), 89 (до Бухарской улицы).
 Остановки: «Аделя Кутуя», «Седова», «ЖБИ», «Колледж».
 Улицу пересекают маршруты общественного транспорта, следующие по улице Гвардейской: трамвайный маршрут №4, троллейбусный №5, автобусные №18, 19 и 55. У пересечения находится одноименная остановка.

Предполагалось строительство троллейбусной линии.

Объекты, расположенные на улице 
 № 3, 5, 7, 11, 68, 70, 72, 78а, 80, 88, 94, 96, 98, 102, 104  — жилые дома комбината строительных материалов.
 № 8 — жилой дом треста «Татгражданстрой».
 № 16 — жилой дом треста «Казремстрой».
 № 31б — жилой дом завода газовой аппаратуры.
 № 37/34 (37/56) — бывшее общежитие Татпотребсоюза.
 № 48 — жилой дом Казанской КЭЧ.
 № 48б — жилой дом .
 № 50/9 — бывшее общежитие Татгипроводхоза (Татводпроекта).
 № 86 — завод «Кулонэнергомаш».
 № 86а — бывшее общежитие комбината строительных материалов.
 № 88 — Республиканский медицинский информационно-аналитический центр.
 № 114 — Межшкольный учебный комбинат.
 № 116 — завод «Медтехника».

Интересные факты 

 Имя Аделя Кутуя носили также ещё две улицы Казани — современные улицы Абая Кунанбаева и .

Примечания 

А
Магистрали Казани
А